У Светској групи Дејвис купа учествује 16 екипа. Први мечеви су играни 4-6. марта.

Учесници

Носиоци 
   (финале) 
  (полуфинале) 
  Србија (четвртфинале) 
 (четвртфинале) 
 '  (победник)
 (полуфинале)   (четвртфинале)  (прво коло) ''

Жреб

Прво коло

Шпанија - Казахстан

Аустрија - Русија

Спољашње везе 
 Шпанија - Казахстан
 Шпанија - Аустрија
 Аустрија - Русија
 Шпанија - САД
 Канада - Француска
 Француска - САД
 Швајцарска - САД
 Чешка - Шпанија
 Чешка - Италија
 Чешка - Србија
 Србија - Шведска
 Аргентина - Чешка
 Јапан - Хрватска
 Хрватска -Аргентина
 Немачка -Аргентина

Дејвис куп 2012.